Пол Миллсэп (; родился 10 февраля 1986 года в Монро, штат Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за клуб НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс». Был выбран на драфте НБА 2006 во втором раунде под общим 47-м номером клубом «Юта Джаз». Единственный игрок в истории NCAA, лидировавший по количеству подборов три сезона подряд (2004—2006).

Карьера в НБА 
Миллсэп провел успешный для новичка сезон: он лидировал среди всех новичков по количеству дабл-даблов (6), набирал 7 очков и 5 подборов в среднем за игру и провел все 82 игры сезона 2005-2006. Лучшие результаты игрока в дебютном сезоне составили: 20 очков, 17 подборов, 4 блокшота, 4 перехвата и 3 передачи. В начале сезона 2007-2008 установил личный рекорд результативности, набрав 24 очка в победном матче против «Кливленд Кавальерс». В конце декабря 2007 года он улучшает свой рекорд, набирая 28 очков в матче против «Орландо Мэджик». А в конце 2008 года Миллсэп устанавливает новый, набрав 32 очка в игре против «Бостон Селтикс». С момента своего появления в НБА в 2006 спортсмен провел на площадке 194 игры подряд. Он пропустил свою первую игру лишь 26 декабря 2008 из-за растяжения связок.

Большую часть сезона 2008-2009 Миллсэп подменял основного форварда «Джаз» Карлоса Бузера. Но после травм квадрицепса и колена, полученных Бузером, Пол стал получать всё больше игрового времени. Его показатели заметно выросли: Миллсэп набирал 15,5 очков и 9,5 подборов в среднем за игру. По окончании сезона 2008-2009 Миллсэп стал ограниченно свободным агентом. Несколько недель спустя он подписал предложение команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», которая предлагала ему 32 млн $ за 4 года, включая 6,2 млн $ в сезоне 2009-2010, бонус в 5,6 млн $ при подписании и 10,3 млн $ через неделю, после одобрения сделки лигой. «Джаз» имели право ответить на это предложение, чем они и воспользовались неделю спустя, переподписав Миллсэпа.

Сезон 2010-2011 Миллсэп начал в стартовой пятёрке на позиции тяжёлого форварда после ухода Бузера в «Чикаго Буллс» летом 2010. Пол играл вместе с приобретённым в результате сделки с «Миннесотой» центровым Элом Джефферсоном. 9 ноября 2010 Миллсэп установил личный рекорд результативности, набрав 46 очков в победном матче против «Майами Хит» (116—114 ОТ). Этот матч ознаменовался как первое поражение «большого трио» «Хит»: Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Ссылки 
 Профиль на сайте ESPN.com
 Профиль на сайте Yahoo!.com

Баскетболисты США
Тяжёлые форварды
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Выпускники Луизианского технологического университета